Dr. Feelgood peut désigner :

 Dr. Feelgood, cinquième album du groupe américain Mötley Crüe ;
 ''Dr. Feelgood, chanson de Mötley Crüe ;
 Dr. Feelgood, groupe de rock britannique ;
 Dr Feelgood, pseudonyme de l'auteur allemand Detlef Berentzen ;
 Dr. Feelgood, surnom du médecin allemand Max Jacobson.
 DrFeelgood, pseudonyme du streamer et vidéaste web Alexis Rodrigues (abrégé DFG).